

Cinema 
Brothers in Arms – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Fratelli di sangue (Brothers in Arms) – film del 1988 diretto da George Bloom
 Universal Soldier - Progettati per uccidere (Universal Soldiers II: Brothers in Arms) – film del 1988 diretto da Jeff Woolnough
 Brothers in Arms – film del 2003 diretto da Paul Alexander
 Brothers in Arms – film del 2005 diretto da Jean-Claude La Marre

Musica 
 Brothers in Arms  – album dei Dire Straits del 1985
 Brothers in Arms  – singolo dei Dire Straits del 1985, dall'album omonimo
 Brothers in Arms  – album di Joan Baez del 1991

Videogiochi  
 Brothers in Arms  – serie di videogiochi della Gearbox Software:
Brothers in Arms: Road to Hill 30
 Brothers in Arms: Earned in Blood
 Brothers in Arms: Hell's Highway
 Brothers in Arms: Furios 4
 Brothers in Arms: Battle for the Bulge